Tauca puede referirse a:
Distrito de Tauca, distrito peruano, es uno de los once que conforman la provincia de Pallasca, ubicada en el Departamento de Ancash; o
Lago Tauca, el protolago, conjuntamente con el Lago Minchin, que dio origen al Salar de Uyuni.